Озерно́вский — посёлок (в 1948—2010 годах — посёлок городского типа) в Усть-Большерецком районе Камчатского края России. Образует Озерновское городское поселение.

География 

Посёлок расположен на левом (южном) приустьевом берегу реки Озерная, впадающей в Охотское море, напротив села Запорожье, с которым связан автомобильным мостом.

Расстояние до краевого центра 360 км.

История 
Возник в 1907 году. Первоначально назывался село Озерная, затем Унтербергеровка или Унтербергер в честь генерал-губернатора П. Ф. Унтербергера. 

К 1936 году здесь появились первые капитальные рубленые дома, работали неполная пятиклассная школа, амбулатория, клуб и поссовет.

После преобразования в 1948 году села в рабочий посёлок стал называться Озерновским.

13 октября 2020 года у посёлка Озерновский был обнаружен массовый выброс мёртвых гидробионтов, аналогичный тому, что ранее наблюдался в акватории Халактырского пляжа.

Озерновское городское поселение 

Статус и границы городского поселения установлены Законом Камчатской области от 22 октября 2004 года № 227 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Большерецкого района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Население

Инфраструктура 
 Детский сад «Ромашка»
 Средняя общеобразовательная школа № 3
 Детская музыкальная школа
 Культурно-спортивный центр «Контакт»
 Районная больница

Экономика 
Крупнейшее мировое нерестилище нерки.
Основные отрасли: рыбная промышленность (лов рыбы и переработка морепродуктов). Крупнейшие предприятия — ОАО «Озерновский РКЗ № 55», ООО «Витязь-Авто». Значительная часть заводских территорий и причальные сооружения были построены в период с 1980 по 2010 годы на участке, образованном в результате отсыпки и укрепления отмелого берега реки Озерная.
С краевым центром связан воздушным сообщением через аэропорт Озерная, расположенный в селе Запорожье. До посёлка Октябрьский существует грунтовая дорога вдоль берега Охотского моря, с действующими летом переправами через реки Кошегочек, Опала и Большая.

 Озерновский рыбоконсервный завод № 55 
Градообразующее предприятие.

В 1914 году в устье реки Озерной рыбопромышленник С. Грушецкий построил частный рыбоконсервный завод. В 1925 году, в связи с гражданской войной, борьбой государства с частной собственностью и японской интервенцией, завод перестал существовать. В 1927 году Акционерное Камчатское общество на этом же месте на государственные средства организовало новое рыбное предприятие. 27 июня 1928 года завод вошёл в строй и получил название «Рыбоконсервный завод № 3. В 1941 году стал РКЗ № 53, а с октября 1946 года - нынешнее название.

Октябрьский пожар 1956 года нанёс значительный ущерб заводу. В апреле 1957 года восстановленный завод был сдан в эксплуатацию.

В 1963 году РКЗ № 55 объединился с РКЗ № 56. 

Крупное рыбоперерабатывающее предприятие с собственным добывающим флотом, модернизированными консервным и икорным цехами, холодильным оборудованием, сезонной базой, рыбоприемной пристанью. Удостоено знака Красной звезды (1973).

Климат 

 Среднегодовая температура воздуха — 2,0 °C
 Относительная влажность воздуха — 80,5 %
 Средняя скорость ветра — 6,2 м/с

Достопримечательности 
 Озерновские горячие источники в 15 км на реке Озерной.
 Паужетская геотермальная электростанция, обеспечивающая посёлок теплом и электроэнергией.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты Усть-Большерецкого района
Бывшие посёлки городского типа Камчатского края
Муниципальные образования Усть-Большерецкого района
Городские поселения Камчатского края